Флаг бразильского штата Риу-Гранди-ду-Норти представляет собой прямоугольное полотнище, разделённое на зелёную и белую части. В центре расположен щит, на котором изображён герб штата.

История 
Флаг штата был разработан Луисом да Камара Каскуду и учреждён 3 декабря 1957 года.

Символика 
Зелёный цвет флага означает надежду, белый — мир. Кокосовая пальма, сахарный тростник, карнаубское дерево и хлопок, окружающие герб, символизируют богатую флору штата.

Ссылки 
 Флаг Риу-Гранди-ду-Норти на сайте «Flags of the World».

Риу-Гранди-ду-Норти